Personen:
 Lucius Lusius Geta, Romeins politicus uit de tijd van keizer Claudius
 Geta (keizer), Romeins keizer
 Geta Burlacu, Moldavische jazzzangeres

Plaatsen:
 Geta (Åland), gemeente in de Finse autonome regio Åland
 Geta (Nepal), stad in Nepal

Overig:
 geta (schoeisel), Japans schoeisel
 Arnhemse tram, Gemeente Electrische Tram Arnhem